Karmrashen – comune dell'Armenia della provincia di Aragatsotn;
Karmrashen – comune dell'Armenia della provincia di Vayots Dzor;
Karakert – comune dell'Armenia della provincia di Armavir;
Khrber – città fortificata medievale dell'Armenia (oggi solo rovine).